L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Chine se déroule du  au  à Pékin, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Caroline Wozniacki remporte le tournoi en simple, Andrea Sestini Hlaváčková et Barbora Strýcová celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfait de la Polonaise Agnieszka Radwańska, de la Russe Maria Sharapova et des Américaine Venus Williams et Serena Williams. Elles sont respectivement remplacées par Kirsten Flipkens, Petra Martić, Aleksandra Krunić et Ekaterina Makarova

Lauréates 
La Danoise Caroline Wozniacki remporte la finale face à la Lettone Anastasija Sevastova en deux sets (6-3, 6-3). Il s'agit de son  à Pekin mais de son  tout tournois confondus en simple.

Les Tchèques Andrea Sestini Hlaváčková et Barbora Strýcová s'imposent en finale face à la paire Dabrowski - Xu en 3 sets (4-6, 6-4, [10-8]). Elles remportent leur  ensemble mais leur  et  titre respectivement en double.

Primes et points 

En simple, trois joueuses demi-finalistes la semaine précédente à Wuhan sont exemptées de . Pour elles, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2018) (tournoi masculin)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Pékin
Tennis en Chine en 2018
Tennis en septembre 2018
Tennis en octobre 2018